Šelkovnikov može označavati:

Boris Šelkovnikov (1837. – 1878.), ruski general
Šelkovnikov (naselje) je naselje (hutor) u Rusiji, u Adigeji